In 1973 werd het 50ste Campeonato Sergipano gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Sergipe. De competitie werd georganiseerd door de FSF. Itabaiana werd kampioen.

Eerste toernooi

Eerste fase

Groep A

Groep B

Finale

Tweede toernooi

Eerste fase

Tweede fase

Play-off

Finale

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Sergipano
Ser